PLQ puede referirse a:

 el Partido Liberal de Quebec; o
 el Aeropuerto Internacional de Palanga (Lituania), en su código IATA.

Siglas